Neagle est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Denny Neagle (1968-), joueur de baseball américain ;
 Lamar Neagle (1987-), joueur américain de soccer.

Pseudonyme 

 Anna Neagle (1904-1986), de son vrai nom Dame Florence Marjorie Wilcox, actrice britannique.

Patronyme anglais